Épeirosz, görög mitológiai alak, latin nevén Epirus 
Épeirosz vagy Epirusz, eredetileg az ókori epiróta néptörzsek szállásterülete, történeti-földrajzi régió a mai Görögország és Albánia területén 
Épeiroszi Királyság, Épeirosz államalakulata az  században 
Epiróta Szövetség, az ókori Épeirosz koinonja az  században 
Epirus, római provincia
A 3. századtól Epirus Vetus és Epirus Nova
Epiruszi Despotátus, középkori államalakulat a 13–15. században
Észak-epiruszi Autonóm Köztársaság, 20. századi államalakulat
Epirusz vagy Ípirosz, közigazgatási egység a modern Görögországban
Epirus, cseresznye vírus, - Epirus cherry ourmiavirus (EpCV)